Населението на Татарстан през 2010 година е 3 778 504 души, през 2002 година е било 3 779 265 души.

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав 

При официалните преброявания в периода между 1920 и 2011 година няма записани като българи, причината е че през 1920 година заради смяна на ръководството сред управляващите болшевики са насилствено преименувани като татари. На 25 октомври 2010 година завършва преброяването в Русия, като първите резултати се очаквали да са през април 2011 година, при които очакваните в Татарстан да са се определят като българи са около 2 000 000 души.

Източници